OHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oshakati (Namibia)